Калібр — у військовій справі, вимір діаметра ствола вогнепальної або іншої зброї.
 Калібр (артилерія) — в артилерії вимір діаметра ствола, а також відносна міра довжини ствола
 Калібр — безшкальний засіб вимірювальної техніки, призначений для контролю, який відтворює геометричні параметри елементів виробу, що визначаються заданими граничними лінійними чи кутовими розмірами, і який контактує з елементом виробу поверхнями, лініями чи точками.
 Калібр — типорозмір, назва механізму годинника.
 Калібр — сімейство російських крилатих ракет морського та сухопутного базування і максимальною дальністю польоту до 2600 км.